Forschung und Lehre steht für:
 die Aufgaben einer Hochschule und der dazu berufenen Hochschullehrer, siehe Hochschule
 Forschung und Lehre (Zeitschrift) des Deutschen Hochschulverbandes